Onyx (altgriechisch für „Kralle, Fingernagel“) steht für:

 Onyx (Testsoftware), Software zum Abspielen von Onlinetests
 Onyx (Abhörsystem), Satellitenabhörsystem des schweizerischen Nachrichtendienstes
 Onyx (Mineral), Varietät des Achat/Quarzes: Chalcedon
 Onyx (Album), Jazzalbum von Sasha Berliner (2022)
 Onyx (Band), US-amerikanische Hip-Hop-Band
 Onyx Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Onyx.tv, ehemaliger deutscher Fernsehsender
 Onyx Grand Prix, ehemaliges Formel-1-Team
 Onyx Pharmaceuticals, ehemaliges Pharmaunternehmen, seit 2013 Amgen
 The Onyx, einer der New Yorker Jazzclubs der 52nd Street (1930er–1940er)
 Onyx River, größter Fluss des antarktischen Kontinents
 Onyx (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Onyx von Schaffhausen (antiker Kameo)
 Onyxmarmor (farbige Sedimentgesteine)
 Onyx Cave (Begriffsklärung)